Celestín Mrázek – ex cestista e allenatore di pallacanestro cecoslovacco
 Harold Mrazek – ex cestista svizzero
 Ivan Mrázek – cestista e allenatore di pallacanestro cecoslovacco
 Petr Mrázek – hockeista su ghiaccio ceco
 Tomáš Mrázek – arrampicatore ceco